Chorwacka Superliga siatkarzy 2010/2011 - 19. sezon walki o mistrzostwo Chorwacji organizowany przez Udruga klubova prvih hrvatskih odbojkaških liga pod egidą Chorwackiego Związku Piłki Siatkowej (chor. Hrvatski odbojkaški savez, HOS). Zainaugurowany został 9 października 2010 roku i trwał do 27 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Chorwację reprezentował  (dzika karta), natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dziesięć drużyn rozgrywało po dwa spotkania systemem kołowym; osiem najlepszych uzyskało awans do fazy play-off, natomiast ostatnia drużyna w tabeli spadła do 1. ligi.
 Faza play-off: składała się z trzech rund; ćwierćfinały, półfinały, mecze o miejsca 5-8 i mecze klasyfikacyjne grane były do dwóch zwycięstw, finały natomiast do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Chorwacji
2010 w Chorwacji
2011 w Chorwacji